Польское радио (Polskie Radio S.A.) — польская государственная радиокомпания.

Правопредшественники 
Компания учреждена 29 декабря 1992 года путём разделения Комитета по телевидению и радиовещанию на акционерные общества «Польское радио» и «Польское телевидение».

Зарубежная служба Польского радио 
Зарубежная служба Польского радио является частью общественного радиовещания в Польше. Задача службы состоит в распространении информации о политической, экономической и общественной жизни страны, а также о направлениях польской внешней политики.

Зарубежная служба является источником информации о позиции Польши по событиям, происходящим в Центральной и Восточной Европе и во всём мире.

Ежесуточно в эфир выходит 11 часов новых передач на шести языках: польском, английском, немецком, русском, украинском и белорусском, а также с марта 2007 до 2014 года на иврите.

Адрес Русской Службы Польского Радио http://www.radiopolsha.pl/

Радиовещательная деятельность компании 
Компания ведёт вещание по:
 польской 1-й радиопрограмме (Polskie Radio Program I или Jedynka) — общегосударственной, информационной, общественно-политической и художественной, принимаемой на длинных и ультракоротких волнах (в том числе по системам «ДАБ», «ДВБ-Т», «ДВТ-С», «ДВБ-Ц»);
 польской 2-й радиопрограмме (Polskie Radio Program II или Dwojka) — общегосударственной, информационной и художественной, принимаемой на ультракоротких волнах (в том числе по системам «ДАБ», «ДВБ-Т», «ДВТ-С», «ДВБ-Ц»);
 польской 3-й радиопрограмме (Polskie Radio Program III или Trojka) — общегосударственной, информационно-музыкальной, принимаемой на ультракоротких волнах (в том числе по системам «ДАБ», «ДВБ-Т», «ДВТ-С», «ДВБ-Ц»);
 радиопрограмме «Польские радио 24» (Polskie Radio 24) — общегосударственной, информационной, принимаемой на ультракоротких волнах (в том числе по системам «ДАБ», «ДВБ-Т», «ДВТ-С», «ДВБ-Ц»).
 варминско-мазурской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Польские радио Ольштын» (Polskie Radio Olsztyn));
 поморской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Польские радио Гданьск» (Polskie Radio Gdańsk));
 щецинской региональной радиопрограмме (радиопрограмме «Польские радио Щецин» (Polskie Radio Szczecin));
 щецинской городской радиопрограмме «Радио 94и4фм» (Radio 94i4fm);
 кошалинской региональной радиопрограмме (радиопрограмме «Польские радио Кошалин» (Polskie Radio Koszalin)), в Слупске включает в себя местные передачи («Радио Слупск» (Radio Słupsk));
 любусской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Радио Заход» (Radio Zachód)), принимаемой в Любуском воеводстве;
 зеленогурской городской радиопрограмме «Радио Зелёна-Гура» (Radio Zielona Góra);
 гожувской городской радиопрограмме («Радио Гожув» (Radio Gorzów));
 нижнесилезской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Радио Вроцлав» (Radio Wrocław)), информационной, общественно-политической и художественной, принимаемой в Нижнесилезском воеводстве;
 вроцлавской городской радиопрограмме «Радио РАМ» (Radio RAM), информационно-музыкальной, принимаемой во Вроцлаве;
 вроцлавской городской радиопрограмме «Радио Вроцлав Культура» (Radio Wrocław Kultura), информационной и художественной, принимаемой в Нижнесилезском воеводстве;
 опольской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Польские радио Ополе» (Polskie Radio Opole));
 силезской воеводской программе (радиопрограмме «Польские радио Катовице» (Polskie Radio Katowice))
 катовицкой городской радиопрограмме «Радио ОК Катовице» (Radio OK Katowice);
 великопольской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Радио Меркури» (Radio Poznań));
 познанской городской радиопрограмме «МЦ Радио» (MC Radio);
 малопольской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Радио Краков» (Radio Kraków)), областной, информационной, общественно-политической и художественной; 
 краковской городской радиопрограмме «ОФФ Радио Краков» (OFF Radio Kraków), областной, информационной и художественной;
 подкарпатской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Польские радио Решув» (Polskie Radio Rzeszów));
 куявско-Поморской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Польские радио Поморца и Куяв» (Polskie Radio Pomorza i Kujaw));
 мазовецкой воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Польские радио РДЦ» (Polskie Radio RDC));
 лодзинской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Радио Лодзь» (Radio Łódź));
 келецкой воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Польские радио Кельце» (Polskie Radio Kielce));
 подляской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Польские радио Белосток» (Polskie Radio Białystok));
 люблинской воеводской радиопрограмме (радиопрограмме «Польские радио Люблин» (Polskie Radio Lublin)), принимаемой в Люблинском воеводстве;
 люблинской городской радиопрограмме «Радио Фри» (Radio Freee), принимаемой в Люблине;
 радиопрограмма «Польские радио Чворка» (Polskie Radio Czworka) — молодёжная, принимаемой на ультракоротких волнах (только по системам «ДАБ», «ДВБ-Т», «ДВТ-С», «ДВБ-Ц»).
 радиопрограмма «Польское радио Шопен» (Polskie Radio Chopin) — музыкальная, принимаемой на ультракоротких волнах (только по системам «ДАБ», «ДВБ-Т», «ДВТ-С», «ДВБ-Ц»).
 радиопрограмма «Польское радио Дитём» (Polskie Radio Dzieciom) — детская, принимаемой на ультракоротких волнах (только по системам «ДАБ», «ДВБ-Т», «ДВТ-С», «ДВБ-Ц»).
 радиопрограмма «Польское радио Кьеровцов» (Polskie Radio Kierowcow) — дорожная, принимаемой на ультракоротких волнах (только по системам «ДАБ», «ДВБ-Т», «ДВТ-С», «ДВБ-Ц»).

Международное радиовещание 
 Polskie Radio dla Zagranicy — иностранная служба Польского радио. В её состав входят службы (редакции):
 Радио Польша — радиоблок на русском для России.
 Беларуская служба Польскага радыё — радиоблок на белорусском языке для Беларуси
 Українська служба Польського радіо — радиоблок на украинском языке для Украины
 Polskie Radio dla Zagranicy — радиоблок на польском языке для Украины и Беларуси
 Radio Poland — радиоблок на английском
 Polnischen Rundfunk - радиоблок на немецком

Доступны через эфирное радиовещание (аналоговое на 225 ДВ, СВ и УКВ (УКВ CCIR), ранее — на КВ, и цифровое (DAB+) на МВ), через спутниковое телевидение и Интернет (три потоковых канала: первый - на английском и немецком языках, второй - на всех языках (кроме польского) с ретрансляцией программ других международных вещателей (радиоканал для эфирного цифрового радиовещания (DAB+)), третий -  на русском, украинском, белорусском и польском языках («восточноевропейская волна Польского радио»)).

Деятельность компании в Интернете 
Компания ведёт в Интернете:
Сайт «polskieradio.pl»
Канал на YouTube
Страница на Facebook

Управление и финансирование 
Польское радио является акционерным обществом государственного казначейства. Возглавляется правлением (Zarząd) и наблюдательным советом (Rada Nadzorcza), который назначается Национальным советом по телерадиовещанию (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), два члена которого, в свою очередь, назначаются Сеймом, один — Сенатом и двое — Президентом. Высшее должностное лицо — Председатель Правления Польского радио (Prezesi Zarządu Polskiego Radia). Финансируется за счёт абонентской платы и рекламы.

Имеет дополнительные производственные структуры:
 Национальный симфонический оркестр Польского радио (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)
 Хор Польского радио (Chór Polskiego Radia)
 Театр Польского радио (Teatr Polskiego Radia)
 Музей Радио (Muzeum Radia)

Дочерние компании 
 Акционерное общество «Радио Ольштын» (Radio Olsztyn SA) - дочерняя компания в Варминско-Мазурском воеводстве, расположен в Ольштыне;
 Акционерное общество «Радио Гданьск» (Radio Gdańsk SA) - дочерняя компания в Поморском воеводстве, расположена в Гданьске;
 Акционерное общество «Радио Щецин» (Radio Szczecin SA) - дочерняя компания в западном части Западно-Поморского воеводства, расположен в Щецине;
 Акционерное общество «Радио Кошалин» (Radio Koszalin SA) - дочерняя компания в восточной части Западно-Поморского воеводства, расположена в Кошалине;
 Акционерное общество «Радио Заход» (Radio Zachód SA) - дочерняя компания в Любусском воеводстве, расположена в Зелёна-Гуре;
 Акционерное общество «Радио Вроцлав» (Radio Wrocław SA) - дочерняя компания в Нижнесилезском воеводстве, расположен во Вроцлаве;
 Акционерное общество «Радио Ополе» (Radio Opole SA) - дочерняя компания в Опольском воеводстве, расположен в Ополе;
 Акционерное общество «Радио Катовице» (Radio Katowice SA) - дочерняя компания в Силезском воеводстве, расположена в Катовице;
 Акционерное общество «Радио Познань» (Radio Poznań SA) - дочерняя компания в Великопольском воеводстве, расположен в Познани;
 Акционерное общество «Радио Краков» (Radio Kraków SA) - дочерняя компания в Малопольском воеводстве, расположена в Кракове;
 Акционерное общество «Радио Решув» (Radio Rzeszów SA) - дочерняя компания в Подкарпатском воеводстве, расположен в Решуве;
 Акционерное общество «Польские радио Поморца и Куяв» (Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A.) - дочерняя компания в Куявско-Поморском воеводстве, расположена в Быдгоще;
 Акционерное общество «Польские радио РДЦ» (Polskie Radio RDC SA) - дочерняя компания в Мазовецком воеводстве, расположен в Варшаве;
 Акционерное общество «Радио Лодзь» (Radio Łódź SA) - дочерняя компания в Лодзинском воеводстве, расположена в Лодзе;
 Акционерное общество «Радио Кельце» (Radio Kielce SA) - дочерняя компания в Свентокшиском воеводстве, расположена в Кельце;
 Акционерное общество «Радио Белосток» (Radio Białystok SA) - дочерняя компания в Подляском воеводстве, расположена в Белостоке;
 Акционерное общество «Радио Люблин» (Radio Lublin SA) - дочерняя компания в Люблинском воеводстве, расположена в Люблине.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Корпоративный сайт
 Русская служба Польского радио

Государственные радиокомпании
Польское радио
Акционерные общества Польши